Моток — рівно змотаний або намотаний на щось мотузок, стрічка, дріт.
 Моток — село у повіті Бакеу в Румунії.

Прізвище 

 Міхнеа Моток ( 1966) — румунський правник і дипломат.
  ( 1967) — суддя в Європейському суді з прав людини.

Див. також 
 Міток
 Моцок